Междунаро́дный аэропо́рт «Ахмет Байтурсынов»  (, латиница — , до июня 2022 года ), в прошлом известный также под названием Костанай (Наримановка) — аэропорт города Костаная в Казахстане.

28 июня 2022 года — постановлением правительства Казахстана Международному аэропорту Костаная присвоено имя Ахмета Байтурсынова.

История 
C 1980 по 2000 годы являлся аэродромом совместного базирования — здесь дислоцировались военные самолёты Ан-12 (отдельный транспортный авиационный полк).
На нынешнем месте аэропорт был построен в конце 1970-х. Ранее (с 1937) аэропорт находился в 3 км северо-восточнее, на аэродроме Кустанай—Центральный  вблизи железнодорожной станции; ныне этот аэродром используется как спортивный.

В 2019 году произведена реконструкция ИВПП с удлинением на 300 м. (длина ИВПП стало 2814 м.) и уширением до 60 м. (45 м. + по 7.5 м. укреплённые обочины)

Принимаемые типы ВС 
Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, Ан-30, Ан-32, Ан-72, Ан-74, Ил-76, Ил-114, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Airbus A319, Airbus A320, Airbus A321, ATR 42, ATR 72, Boeing 737, Boeing 757, Boeing 767, Fokker-50, Fokker-100 и др. типы ВС 3-4 класса, вертолёты всех типов. Максимальный взлётный вес воздушного судна 200 тонн. Классификационное число ВПП (PCN) 50/F/C/X/T.

Авиакомпании и направления 
По состоянию на 2022 год аэропорт обслуживает следующие рейсы:

Показатели деятельности 
В 2018 году аэропорт города Костанай обслужил 190 тысяч 855 пассажиров и обработал 337 тонн груза.

Пассажиропоток

Источники

Ссылки 
 Аэропорт Костаная — Наримановка (Справочная аэропорта, Расписание рейсов, Онлайн табло прилётов и вылетов)
 Первым делом — самолёты (История кустанайского аэропорта в 1930-40-е)
 Microsoft Flight Simulator X (Афкад аэродрома Наримановка)

Аэропорты Казахстана
Транспорт Костаная
Airport Management Group